glinka – surowiec kosmetyczny oraz farmaceutyczny, stosowany również jako dodatek do żywności

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych
 Glinka – część miasta Tychy
 Glinka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra
 Glinka – część wsi Mędrzechów w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Mędrzechów
 Glinka – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ujsoły
 Glinka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno
 Glinka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Glinka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Glinka – część wsi Taborzec w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Glinka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

Inne 
 Glinka – dzielnica miasta Konin
 Glinka – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim
 Glinka – nazwisko osoby
 Glinka – potok, dopływ Wody Ujsolskiej
 Glinka – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 przełęcz Glinka (Ujsolska) – przełęcz w Beskidzie Żywieckim

Zobacz też 
 Glinki
 Glinka Górna
 Glinka Duchowna, Glinka Szlachecka
 glinka ogniotrwała